Тодд Перри
 Перри, Тодд (род. 1976) — австралийский теннисист.
 Перри, Тодд (род. 1970) — американский футболист.
 Перри, Тодд (род. 1986) — канадский хоккеист, защитник.